Osoby o tym nazwisku:
 Hieronim Mikołajewicz Podlecki – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Zbigniew Podlecki – polski żużlowiec